Dirk Sanders – ballerino, attore e coreografo francese
 Dirk Sanders – calciatore belga